

Astronomia
 59232 Sfiligoi – asteroide della fascia principale

Persone
 Moreno Sfiligoi (1962) – ex cestista italiano
 Piero Sfiligoi (1994) – canottiere italiano